Озони́д це́зия — CsO3, неорганическое бинарное соединение цезия с кислородом, имеющее ионное строение: (Cs+)(O3−). Оранжево-красное кристаллическое, устойчивое при комнатной температуре вещество. Очень сильный окислитель.

Крайне неустойчив на влажном воздухе:

Бурно реагирует с водой, кислотами, серой:

При нагревании выше 70 °C разлагается:

Получают из надпероксида цезия реакцией с озоном или озонированием гидроксида цезия в среде жидкого аммиака:

Примечания

Литература 
"Химическая энциклопедия". - Т.3. - М.: Советская энциклопедия, 1992

Оксиды цезия
Цезий